Plopiș a következő romániai falvak román neve:
 Gyümölcsénes, Szilágy megyében.
 Nyárfás, Máramaros megyében.
 Ploptyis, Hargita megyében.